Kwasny oder Kwaśny ist der Familienname von:

 Dorota Kwaśny (* 1972), polnische Skilangläuferin
 Ursula Kwasny (* 1952), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU)
 Wiesław Kwaśny (* 1950), polnischer Geiger, Bratschist und Musikpädagoge
 Zdzisław Kwaśny (* 1960), polnischer Hammerwerfer